DEK se može odnositi na:

 3-Pentanon, dietil keton
 DEK (gen), ljudski gen